Goodrow est un patronyme porté notamment par :

 Barclay Goodrow (1993-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Garry Goodrow (1933-2014), acteur et scénariste américain.